Șah se poate referi la:

 titlul oficial al foștilor conducători ai Persiei (Iran), vezi Padișah;
 jocul de șah;
 viză a unei autorități pusă pe registrele comerciale.